

Patronyme

 Gabriel Chaigne, (1859-1910), fut un homme politique français.
 Georges Chaigne, (1887-1915), homme politique français.
 Louis Chaigne, (1899-1973), fut un écrivain français.
 Olivier Chaigne (1980-), athlète français, adepte de la course d'ultrafond.

Homonymie
Homonymie de patronyme